Miejscowości w Polsce
 Parcelanci – część wsi Rusinowo w woj. kujawsko-pomorskim w pow. rypińskim, w gminie Rypin
 Parcelanci – wieś w woj. świętokrzyskim w pow. kieleckim, w gminie Bodzentyn